Kaiser is Duits voor keizer. Het kan verder verwijzen naar:
 Kaiser (bier), een Braziliaans biermerk
 Kaiser (computerspel), een videospel uit 1984 voor de Commodore 64 en Commodore 128
 Kaiserbroodje, een klein, hard gebakken bolletje wittebrood
 Kaiser Chiefs, een Britse indierockband
 Kaiser Motors, een voormalig Amerikaans automerk
 Kaiser Permanente, een Amerikaans consortium in de gezondheidszorg
 Kaiser Shipyards, een reeks scheepswerven langs de Amerikaanse westkust tijdens de Tweede Wereldoorlog

Plaatsen en gebouwen 
 Jakob-Kaiser-Platz (metrostation), een station van de metro van Berlijn, ten noorden van het gelijknamige plein
 Kaiser (Missouri), een gehucht in de Amerikaanse staat Missouri
 Kaiser (Wisconsin), een spookstadje in de Amerikaanse staat Wisconsin
 Kaisergebergte, een gebergte in de Noordelijke Kalkalpen in de Oostenrijkse deelstaat Tirol
 Kaisers, een gemeente in het district Reutte in de Oostenrijkse deelstaat Tirol
 Kaiser-Franz-Josefs-Höhe, een panoramisch uitzichtpunt in Oostenrijk
 Kaiser Wilhelm Denkmal (Porta Westfalica), een monument in de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen
 Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche, een historische kerk in Berlijn
 Kaiser-Wilhelm-Koog, een plaats in de Duitse deelstaat Sleeswijk-Holstein
 Kaiser-Wilhelm-Nationaldenkmal, een voormalig monument ter ere van de eerste Duitse keizer Wilhelm I in Berlijn
 Kaiser-Wilhelm-Platz, een plein in het Berlijnse stadsdeel Schöneberg
 Scheffau am Wilden Kaiser, een gemeente in de Oostenrijkse deelstaat Tirol
 Station Neuss Am Kaiser, een S-Bahnstation in het stadsdeel Barbaraviertel van de Duitse stad Neuss

Personen 
Familienaam
 Daniel Kaiser, Zwitsers worstelaar, olympisch deelnemer
 Darius Kaiser (1961), Duits wielrenner
 Dominik Kaiser (1988), Duits voetballer
 Frederik Kaiser (1808-1872), Nederlands sterrenkundige
 Georg Kaiser (1878-1945), Duits schrijver
 George Kaiser (1942), Amerikaans ondernemer
 Glenn Kaiser (1953), Amerikaans singer-songwriter, bluesmuzikant en pastoor
 Henry J. Kaiser (1882-1967), Amerikaans industrieel
 Henry Kaiser (1952), Amerikaans componist en jazz- en rockgitarist
 Herman Kaiser (1954), Nederlands politicus
 Jakob Kaiser (1888-1961), Duits politicus, vakbondsman en verzetsstrijder 
 Johann Wilhelm Kaiser (1813–1900), Nederlandse kunstenaar
 Johan Willem Kaiser (1897-1960), Nederlands esoterisch schrijver
 Oldřich Kaiser (1955), Tsjechisch acteur
 Philip Mayer Kaiser (1913-2007), Amerikaans diplomaat
 Roland Kaiser (1952), Duits schlagerzanger
 Ruud Kaiser (1960), Nederlands voetbalspeler en -coach
 Sandro Kaiser (1989), Duits voetballer
 Stien Kaiser (1938-2022), Nederlands schaatser 

Bijnaam
 Franz Beckenbauer (1945), Duits voetbalspeler, -coach en -manager, bijgenaamd Der Kaiser

Schepen 
 Henry J. Kaiser-klasse, een klasse van Amerikaanse olieboten
 Kaiser Wilhelm der Grosse, een voormalig passagiersschip van de rederij Norddeutscher Lloyd
 Kaiser Wilhelm II, een voormalig passagiersschip van de rederij Norddeutscher Lloyd
 SMS Kaiser (1874), een voormalig Duits slagschip
 SMS Kaiser (1911), een voormalig Duits slagschip
 USNS Henry J. Kaiser (T-AO-187), een Amerikaanse olieboot

Zie ook 
 Kaisar (doorverwijspagina)